Ioana a Spaniei (în castiliană, Juana, 24 iunie 1535 - 7 septembrie 1573), a fost Infantă a Spaniei, din familia Habsburg.

Biografie 
S-a născut la Madrid și era fiica regelui Carol Quintul (care a fost primul rege al Spaniei unită, oficial rege al Aragonului și rege al Castiliei) și a soției sale Isabel a Portugaliei, fiica regelui Manuel I al Portugaliei.

Ca atare, Ioana era arhiducesă a Austriei, Infantă de Castilia și Aragon, prințesă de Burgundia și de Flandra, fiica unui împărat roman.

S-a căsătorit cu vărul ei primar, Infantele João Manuel al Portugaliei, care era moștenitorul tronului portughez, singurul supraviețuitor pe linie masculină a mătușii sale paterne Caterina de Habsburg și a unchiului ei matern, regele Ioan al III-lea al Portugaliei. Singurul lor copil a fost Sebastian al Portugaliei care s-a născut în 1554, când mama sa avea 19 ani și la două săptămâni după ce tatăl său în vârstă de 17 ani a murit de diabet infantil.

La scurt timp după nașterea lui Sebastian, Ioana a fost chemată la Madrid, de către fratele ei regele Filip al II-lea al Spaniei, pentru a conduce țara în timp ce el a fost plecat în Anglia pentru a se căsători cu regina Maria I a Angliei. Ea a jucat acest rol admirabil, a fost inteligentă și eficientă.

Nu s-a recăsătorit niciodată și nici nu a revenit în Portugalia pentru a-l vedea pe fiul ei, Sebastian, deși îi trimitea scrisori și avea portrete ale lui pictate la diferite vârste. A fost singurul membru de sex feminin care a făcut parte din Ordinul Iezuiților.

Arbore genealogic 

Nașteri în 1535
Decese în 1573
Casa de Habsburg
Arhiducese de Austria
Prințese spaniole
Prințese portugheze
Regenți